Svodnice se používá v několika rozdílných významech: 
 svodnice – vodorovná podélná část silničního svodidla
 svodnice (stružka v povrchu komunikace) – kovový či dřevěný žlab k odvádění vody, vkládaný příčně nebo šikmo (případně i podélně) do povrchu cesty a určený k jejímu odvodňování
 vodní tok, zejména menší, umělý či svedený do umělého koryta
 Svodnice (přítok Moravy) – potok v okrese Hodonín u Veselí nad Moravou, přítok Moravy
 Svodnice (přítok Malé Bečvy) – potok u Přerova v okrese Přerov a Chropyně v okrese Kroměříž, přítok Malé Bečvy
 Svodnice (přítok Bakovského potoka) – potok ve Velvarech v okrese Kladno, přítok Bakovského potoka
 Svodnice (přítok Jihlavy) – potok u Chroustova v okrese Třebíč, přítok Jihlavy u vodní nádrže Dalešice
 Svodnice (přítok Kyjovky) – potok v okrese Břeclav, přítok Kyjovky u Lanžhota
 Svodnice (přítok Včelínku) – potok v okrese Břeclav, přítok Včelínku u Valtic
 Svodnice (přítok Zamazané) – potok u Vracova a Vacenovic v okrese Hodonín
 Svodnice (rameno Malé vody) – rameno Malé vody (Mlýnského potoka)  u Lhoty nad Moravou
 Svodnice (přítok Olbramovického potoka) – potok u Branišovic v okrese Brno-venkov
 Svodnice (přítok Olešenského potoka) – potok u Svin v okrese Tábor
 Svodnice (přítok Opatovického rybníka) – potok u Třeboně v okrese Jindřichův Hradec
 Borecká svodnice
 Čivická svodnice
 Hlínovská svodnice
 Chrčická svodnice
 Klenická svodnice
 Lipoltická svodnice
 Mlakovská svodnice
 Nádavská svodnice
 Nemošická svodnice
 Ohrádecká svodnice
 Orlovská svodnice
 Přáslavická svodnice
 Přerovská svodnice
 Roveňská svodnice
 Sendražická svodnice
 Skrbeňská svodnice
 Svémyslická svodnice
 Světská svodnice
 Tuhaňská svodnice
 Valská svodnice
 Vlkovská svodnice
 Zadní svodnice
 Zámostská svodnice
 Želízská svodnice
 svodnice od Vrčení

Související články 
 Trativod